Натуральне число 754
 754 рік до нашої ери
 754 рік нашої ери